Topoltchane peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Тополчане) :
Topoltchane, village bulgare de l'obchtina de Kardjali, situé dans l'oblast de Kardjali ;
Topoltchane, village bulgare de l'obchtina de Sliven, situé dans l'oblast de Sliven.